Ziegler (bedrijf), een Belgisch logistiek bedrijf
Ziegler (tapijtfabrikant), een Perzisch-Britse tapijtfabrikant
Ziegler (tapijt), een type tapijt van deze fabrikant
Ziegler-methode, een type chemische reactie
Ziegler-Natta-katalysator, een type katalysator
Ziegler-Nichols-methode, een groep afstelregels voor regelaars
Ziegler-alcoholproces, een type chemisch proces

Personen
Ziegler is een Duitse achternaam met de betekenis "steenbakker" of "pannenbakker"; de etymologische betekenis komt overeen met de Nederlandse naam Tichelaar of Tiggelaar.
Christiane Mariane von Ziegler (1695-1760), een Duitse dichteres
Franz Ziegler (1893-1939), een Nederlandse fotograaf
Géza Ziegler (1863-1922), een Hongaarse schrijver
Gottlieb Ziegler (1828-1898), een Zwitserse politicus
Karl Ziegler (1898-1973), een Duitse scheikundige en nobelprijswinnaar
Karen Blanche Ziegler (1939), een Amerikaanse actrice en zangeres
Kate Ziegler (1988), een Amerikaanse zwemster
Matilda Ziegler (1964), een Engelse actrice
Paul Karl Eduard Ziegler (1800-1882), een Zwitserse politicus
Peter Ziegler (1928), een Zwitserse exploratie-geoloog
Reto Ziegler (1986), een Zwitserse voetballer
Sten Ziegler (1950), een Deense voetballer
Thomas Ziegler (1980), een Duitse wielrenner